Amandus (geslacht), geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).
 Amandus (heilige) (ca. 600 - ca. 680) zevende-eeuws missiebisschop en rooms-katholiek heilige.

Zie ook 
 Saint-Amand (doorverwijspagina)
 Saint-Amans (doorverwijspagina)
 Saint-Amant (doorverwijspagina)